

Sigle 
 Trenitalia LeNord  – società ferroviaria italiana
Telelatino, canale televisivo canadese

Codici 
 TLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Le Palyvestre - Hyères di Tolone (Francia)
 tln – codice ISO 639-3 della lingua talondo'